Skålltjärn kan syfta på:
Skålltjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (1,4 ha)
Södra Skålltjärnen, sjö i Filipstads kommun och Hällefors kommun,  (16,7 ha)
Norra Skålltjärnen, sjö i Filipstads kommun i Värmland,  (25 ha)
Södra Skålltjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Norra Skålltjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn